Ламбі () — селище у провінції Британська Колумбія, Канада.

Клімат

Примітки

Посилання 
Офіційний сайт  

Селища Британської Колумбії